Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968 w Grenoble został rozegrany 17 lutego. Wzięło w nim udział 51 zawodników z 18 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Norwegii Ole Ellefsæter.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968